désigne :

Roman 

 , roman de  publié en 2009.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Dragonette sorti le  ;
 , album de Kirsty MacColl sorti en  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Géographie 

 , ville de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Voir aussi